Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern) ist ein Fach- und Wirtschaftsverband und zugleich genossenschaftlicher Prüfungsverband. Im VdW Bayern haben sich 482 bayerische Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen. Sie verfolgen das Ziel, bezahlbaren Wohnraum anzubieten.

Mitgliedsunternehmen 
Die Verbandsmitglieder betreuen knapp eine halbe Million eigene sowie fast 100.000 fremde Wohnungen. Im Einzelnen gehören dazu 354 Wohnungsgenossenschaften, 94 kommunale Wohnungsunternehmen sowie kirchliche, staatliche und private Wohnungsunternehmen aller Rechtsformen. Sie beschäftigen rund 7000 Mitarbeiter.

Verband 
Der Verband wurde am 16. Mai 1909 als Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und -Vereine gegründet. Gründungsmitglieder waren 14 gemeinnützige Wohnungsunternehmen. Erster Verbandsvorstand und Generalsekretär war der Wohnungsreformer Paul Busching.

Alleiniger Vorstand nach § 26 BGB ist seit 1. Februar 2018 Hans Maier, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er leitet den Verband gemeinsam mit zwei Besonderen Vertretern nach § 30 BGB: Andreas Pritschet für den Geschäftsbereich Wirtschaftsprüfung und Stefan Roth für den Geschäftsbereich Interessenvertretung.

Der Verband ist ein selbständiger Regionalverband mit Sitz in München und Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.

VdW Bayern Gruppe 
 Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V.
 Treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in Bayern GmbH
 Bavaria Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH
 VdW Bayern Assekuranz Versicherungsmakler GmbH

Literatur 
 Meike Buck, Michael Kamp, Matthias Georgi: VdW Bayern – Die Geschichte des sozialen Wohnens. August Dresbach Verlag, München 2009, ISBN 978-3-940061-25-6.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Eintrag im Lobbyregister des Deutschen Bundestages

Einzelnachweise 

Wohnungsmarkt
Arbeitgeberverband (Deutschland)
Gegründet 1909
Wirtschaft (Bayern)
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags